Adrián Galád född 1970, är en slovakisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som A. Galad och upptäckare av 80 asteroider.

Asteroiden 32008 Adriángalád är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Adrián Galád

Se även 
Astronomiska upptäckter av Adrián Galád

Referenser 

Slovakiska astronomer
Födda 1970
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet